Plateremaeus är ett släkte av kvalster. Plateremaeus ingår i familjen Plateremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Plateremaeus